Angelo Gilardi (né en 1966), basketteur italien ;
 Domenico Gilardi (1785-1845), architecte italo-russe ;
 Enrico Gilardi (né en 1957), joueur de basket-ball italien ;
 Pier Celestino Gilardi (1837-1905), peintre et sculpteur italien ;
 Piero Gilardi (1942-2023), artiste italien ;
 Thierry Gilardi (1958-2008), journaliste français.